Павел Черенков: Черенков, Павел Алексеевич (1904—1990) — советский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Черенков, Павел Николаевич (род. 1964) — советский хоккеист, российский хоккейный агент.